Die „ewige“ Tabelle der Serie B umfasst alle Ergebnisse seit der Gründung der italienischen Fußballmeisterschaft der Serie B im Spieljahr 1929/30.

Um einen realistischen Vergleich anstellen zu können, wurden alle Ergebnisse nach der in Italien ab der Saison 1994/95 eingeführten „Drei-Punkte-Regel“ berechnet; ebenso blieben diverse Punkteabzüge in dieser Berechnung unberücksichtigt.

Bislang wurden 89 Spieljahre durchgeführt, an denen 142 verschiedene Vereine teilgenommen haben. Nur in den Jahren 1943/44 und 1944/45 ruhte die Meisterschaft wegen des Zweiten Weltkriegs.

Die Wertung wird von Brescia Calcio mit 3479 Punkten angeführt, das mit 63 die meisten Teilnahmen an der Serie B aufzuweisen hat. 54 Spieljahre hat Hellas Verona (2850 Punkte) verzeichnet, das in der Gesamtwertung auf dem zweiten Platz rangiert. Die drittplatzierte SSC Bari (2532 Punkte) weist 46 Teilnahmen auf, gefolgt vom FC Modena (2502 Punkte) mit 50 Spieljahren.

Wird die Wertung nach dem Durchschnitt der gewonnenen Punkten vorgenommen, so liegt hier Juventus Turin bei seiner einzigen Meisterschaftsteilnahme mit beachtlichen 2,24 Punkten pro Spiel voran. Dahinter folgen die AS Rom (1 Teilnahme / 1,97 Punkte pro Spiel), vor der AC Mailand (2 / 1,86), der AC Florenz (5 / 1,73) und dem FC Turin (9 / 1,67).

Die meisten Meistertitel hat CFC Genua aufzuweisen, das bei 33 Teilnahmen sechsmal die Meisterschaft auf dem ersten Platz beendete. Dahinter folgen mit jeweils vier Titelgewinnen der FC Turin (9 Teilnahmen), Atalanta Bergamo (26 Teilnahmen) und die US Palermo (41). Die AS Bari (38) war ebenfalls viermal am ersten Platz, einmal davon jedoch nur Gruppensieger und Verlierer der Qualifikation um den Aufstieg. Jeweils achtmal mussten die AC Prato (bei nur 10 Teilnahmen), Taranto Sport (32) und die AC Reggiana (36) den Weg von der Serie B in die Serie C antreten. Dahinter folgen mit jeweils sieben Abstiegen die US Cremonese (28) und die AC Monza Brianza (39).

Die höchste Tordifferenz hat Brescia Calcio mit einem Plus von 446 Treffern aufzuweisen, gefolgt von Atalanta Bergamo (+316), dem CFC Genua (+291), der AS Livorno (+216) und Calcio Padova (+202). Die Negativwertung sieht Taranto Sport (-309 Tore) vor dem FC Parma (-223) und der AC Prato (-186) voran.

Tabelle 

 Farblich unterlegte Vereine spielen in der Serie B 2022/23
 Pl. = Platz
 Sai. = Saisons in der Serie B
 Sp. = Spiele
 S. = Siege
 U. = Unentschieden
 N. = Niederlagen
 Tore + = Erzielte Tore
 Tore - = Gegentore
 TD. = Tordifferenz
 Pkt. = Punkte
 Auf. = Aufstiege
 Abs. = Abstiege
 Ø-Pkt. pro Sp. = Durchschnittliche Punktzahl pro Spiel

Serie B
Serie B